Classe Glauco (sommergibile 1903)
 Classe Glauco (sommergibile 1935)